Cirkumflex (z latinského circumflexus) může znamenat:

v jazykovědě
 průtažný přízvuk v řečtině
 tažená intonace v některých baltoslovanských jazycích

ostatní
 stříška (diakritický znak), diakritické znaménko